Крючков, Дмитрий Александрович (1887—1938) — поэт, критик.
 Крючков, Дмитрий Васильевич (род. 1978 года) — украинский политик, народный депутат Украины V созыва.
 Крючков, Дмитрий Иванович (1874—1952) — священник Русской православной церкви, исповедник.